Beluk kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Beluk, Klaten, by, Jawa Tengah, 
 Beluk, Pemalang, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar